Sainte-Perpétue ist der Name folgender Gemeinden in der kanadischen Provinz Québec:
 Sainte-Perpétue (L’Islet)
 Sainte-Perpétue (Nicolet-Yamaska)